Bom Jesus (port. „Guter Jesus“) steht für:
 Bom Jesus (Schiff), im 16. Jahrhundert vor der Küste von Südwestafrika gesunkenes portugiesisches Schiff

Kirchen:
 Santuário do Bom Jesus do Monte in Braga (auch Santuário do Bom Jesus de Braga), Portugal
 Igreja do Bom Jesus in Matosinhos (bei Porto), Portugal
 Santuário do Bom Jesus de Matosinhos, in Congonhas, Brasilien
 Igreja do Senhor Bom Jesus de Matosinhos, in Serro (Minas Gerais), Brasilien
 Basilika Bom Jesus de Tremembé, in Tremembé, São Paulo, Brasilien
 Basílica do Bom Jesus, in Goa, Indien

Städte:

in Brasilien
 Bom Jesus (Paraíba)
 Bom Jesus (Piauí)
 Bom Jesus (Rio Grande do Norte)
 Bom Jesus (Rio Grande do Sul)
 Bom Jesus (Santa Catarina)
 Bom Jesus (Porto Alegre), ein Stadtteil von Porto Alegre
 Bom Jesus do Amparo in Minas Gerais
 Bom Jesus do Galho in Minas Gerais
 Bom Jesus de Goiás in Goiás
 Bom Jesus do Itabapoana in Rio de Janeiro
 Bom Jesus da Lapa in Bahia
 Bom Jesus do Norte in Espírito Santo
 Bom Jesus do Oeste in Santa Catarina
 Bom Jesus da Penha in Minas Gerais
 Bom Jesus dos Perdões in São Paulo
 Bom Jesus das Selvas in Maranhão
 Bom Jesus da Serra in Bahia
 Bom Jesus do Sul in Paraná
 Bom Jesus do Tocantins (Pará)
 Bom Jesus do Tocantins (Tocantins)
 Córrego do Bom Jesus in Minas Gerais
 Pirapora do Bom Jesus in São Paulo
 Ponte Alta do Bom Jesus in Tocantins

in Angola
 Bom Jesus (Bengo)